Vailly peut faire référence à :

Toponyme

 Vailly, commune française de l'Aube
 Vailly, commune française de la Haute-Savoie
 Vailly-sur-Aisne, commune française de l'Aisne
 Vailly-sur-Sauldre, commune française du Cher

Patronyme 
 Roger Vailly (1914 - 1999), militaire français.

Voir aussi 
 

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France